Парламентские выборы в Новой Зеландии 2008 года — выборы 49 созыва парламента Новой Зеландии состоявшиеся 8 ноября 2008 года. Выборы определили состав правительства до 2011 года. Правоцентристская Национальная партия во главе с Джоном Ки собрала большинство голосов и мест и сформирует коалицию с партиями набравшими меньшее количество голосов.

С 1999 года правящей партией в парламенте Новой Зеландии была Лейбористская партия во главе с премьер-министром Новой Зеландии Хелен Кларк. На этих выборах Лейбористская партия завоевала второе место.

Итоги голосования 

Следующие всеобщие парламентские выборы в Новой Зеландии состоялись 26 ноября 2011 года.

Примечания 

Выборы 2008 года
Выборы в Новой Зеландии
Ноябрь 2008 года
События 8 ноября
2008 год в Новой Зеландии